Catharina van Alexandrië
 Catharina van Siena
 Catharina van Genua
 Catharina Labouré
 Catharina van Zweden (heilige)

Zie ook 
 Sint-Catharinakerk (doorverwijspagina)